

Sud peut faire référence à :

Géographie
 au sud, un point cardinal, mot qui peut désigner une région méridionale, comme dans la phrase  ;

Voir aussi
 les pays du Sud, désignant les pays du tiers monde, dits en voie de développement, en opposition aux pays du Nord, dits développés ;
 l’hémisphère sud  ;
 le pôle Sud, le point le plus au sud de la terre ;
 Aux États-Unis, les États du Sud, États membres de l’ancienne confédération sudiste ;
 Le Sud, ancien département français de Saint-Domingue ;
 Le Sud, actuel département d'Haïti ;
 La circonscription du Sud, une circonscription électorale du Luxembourg ;
 Le Sud, une région de Roumanie ;
 Sud, une station du métro léger de Charleroi (Belgique) ;
 Süd, un quartier de Francfort-sur-le-Main.

Marque 
 Région Sud - Provence Alpes Côte d'Azur : marque promue depuis 2018 par le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Mythologie
 Sud, une déesse mésopotamienne, assimilée à Ninlil ;

Cinéma 
 Sud, film italien sortie en 1993.
 Sud, film documentaire français sortie en 1999.

Littérature/Musique

 Sud,  une pièce de théâtre de Julien Green créée en 1953.
 Sud,  un opéra de Kenton Coe d'après la pièce précédente, créé en 1965 à l'Opéra de Marseille.
 Sud,  une revue littéraire internationale (1970-1997) fondée par le poète Jean Malrieu à Marseille.
 Sud, une pièce électronique composée par Jean-Claude Risset en 1985.

Médias
 Sud Radio, radio diffusée dans le sud de la France ;
 Sud Radio, radio diffusée dans le Hainaut (Belgique) ;
 SUD, émission de télévision diffusée sur Monte-Carlo TMC de  à  ;

Acronymes

SUD peut désigner :
 Solidaires Unitaires Démocratiques qui donne leur nom à beaucoup de syndicats membres de l'Union syndicale Solidaires tels que Sud-PTT, SUD Étudiant, SUD Rail ou SUD Michelin par exemple ;
 Système universitaire de documentation, plus connu toutefois sous l'acronyme SUDOC. 
 Suffrage universel direct.

Codes
SUD peut désigner :
le Soudan
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Sudan Airways (Soudan), selon le code OACI des compagnies aériennes

Voir aussi 
 , page d'homonymie

Notes 

Homonymie d'acronyme
Code